

Personnalité 
 Edmond Mérille (1579-1647), jurisconsulte français.
 Jean-Marie Mérille (1775 - 1804), chef chouan.

Plante 
 Le mérille, cépage noir du vignoble du sud-ouest.